В ВВС РККА существовало несколько полков с наименованием 38-й истребительный авиационный полк:
 38-й истребительный авиационный полк (первого формирования) 
 38-й истребительный авиационный полк (второго формирования) 
 38-й истребительный авиационный полк (третьего формирования)
 38-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ

История переименований 
 38-й истребительный авиационный полк (первого формирования) — сформирован 15.04.1938 года как 38-й истребительный авиационный полк в Ленинградском военном округе (г. Пушкин) на основе 46-й отдельной истребительной эскадрильи; вошёл в состав 59-й лёгкой авиабригады ВВС ЛВО. В начале июня 1938 года переименован в 25-й истребительный авиационный полк.
 38-й истребительный авиационный полк (второго формирования) — сформирован в апреле 1938 года в Ленинградском военном округе (Кречевицы) на базе 25-й истребительной эскадрильи как 25-й истребительный авиационный полк, вошёл в 59-ю истребительную авиабригаду ВВС ЛВО. В июне 1938 года в начале месяца переименован в 38-й истребительный авиационный полк. 3 мая 1942 года зЗа образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 135 полк преобразован в 21-й гвардейский истребительный авиационный полк.
 38-й истребительный авиационный полк (третьего формирования) — сформирован в марте 1938 года как 38-й истребительный авиационный полк в Ленинградском военном округе на аэродроме Горелово Ленинградской области на основе 12-й отдельной истребительной авиаэскадрильи со включением в состав 54-й истребительной авиабригады ВВС ЛВО на самолётах И-16. В июне 1938 года переименован в 44-й истребительный авиационный полк. 7 июля 1941 года включён в состав 7-го истребительного авиакорпуса ПВО и переименован в 44-й истребительный авиационный полк ПВО. 7 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм приказом НКО СССР № 70 полк преобразован в 11-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО.
 38-й истребительный авиационный полк ВВС ВМФ — начал формироваться 06.10.1943 г. на аэродроме Восточные Кневичи в составе формируемой 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота на самолётах Як-7б и ЛаГГ-3. Принимал участие в советско-японской войне на самолётах Як-9 и ЛаГГ-3. Расформирован 15.12.1947 года в 12-й шад ВВС 5-го ВМФ на аэродроме Кневичи